Kerekes Anikó, Bilicsné (Budapest, 1968. március 30. –) válogatott labdarúgó, hátvéd. 1986-ban a budapesti Jedlik Ányos Gimnáziumban érettségizett.

Pályafutása

Klubcsapatban
1982-től a Ferencvárosi László Kórház játékosa volt. Az 1984-ben először kiírt hivatalos női labdarúgó-bajnokság nyertese a csapattal, megszakítás nélkül három alkalommal. Ezt követően egy harmadik hely után lett ismét bajnok a csapattal 1989-ben, melyet még két-két harmadik és második helyezés követett.

A válogatottban
1986 és 2004 között 63 alkalommal szerepelt a válogatottban és három gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1997–98, 1998–99, 1999–00
 2.: 1991–92, 1992–93
 3.: 1987–88, 1989–90, 1990–91, 1999–00
 az év női labdarúgója: 2002

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 

 
 

1968-ban született személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A László Kórház labdarúgói
A Renova labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói
Élő személyek